Termenul „B” se poate referi la:

B este a doua literă din alfabetul latin;

B se mai poate referi la:

 București, capitala României, codul ISO 3166-2:RO
 ''', element HTML care marchează scrierea textului îngroșat și negru

Legături externe 
 Acronym Finder
 The Free Dictionary

Dezambiguizări de un caracter